Лениного́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лениногорская улица — улица в Москве.
 Лениногорская улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Лениногорская улица — улица в Днепре.

Казахстан 
 Лениногорская улица — улица в Алма-Ате.